Le conditionnement (ou packaging) désigne l'emballage d'un produit. 
Le conditionnement doit être capable de garantir les caractéristiques et l'état «loyal et marchand» du produit depuis sa sortie de fabrication jusqu'à sa bonne utilisation par le consommateur ciblé.

Enjeux du conditionnement 
Tout au long de la chaine logistique d'approvisionnement ou d'utilisation du produit, les garanties apportées par le conditionnement sont :

la protection et/ou la conservation 
Lors des opérations de manutention (chez le distributeur comme chez le consommateur) le produit doit être facilement manipulé et résister aux aléas "normaux" d'utilisation.

la visibilité et l'attractivité 
La présentation choisie pour le conditionnement permet:
 d'adopter une esthétique pertinente de présentation
 de garantir la bonne visibilité du produit en linéaire (quel que soit le nombre de facings )
 d'afficher le nom du produit  
 de porter la signature de la marque
 de respecter le cas échéant la charte graphique de l'Entreprise productrice ou distributrice
 de mentionner les informations utiles pour le consommateur du produit comme l'argumentaire en faveur du produit, son mode d'emploi en fonction du contexte d'utilisation, les précautions d'emploi et le cas échéant les dates de péremption.

l'identification et le respect des contraintes légales 
 L'unité de vente consommateur UVC doit être perçue sans ambiguïté et correspondre à l'affichage du prix selon les formes légales.
 les unités de mesure portées sur l'emballage doivent correspondre aux spécifications en vigueur
 l'identification par code-barres doit être conforme au type EAN ou autre, et doit être parfaitement lisible par les scanners de caisse.
 les mentions de dates de péremption, date limite de vente ou de consommation doivent être présentes et lisibles sans ambiguïté.
 la mention du lot de fabrication doit permettre toute recherche utile dans le domaine de la traçabilité.

l'optimisation du ratio poids/volume  
Le conditionnement doit être étudié de manière optimale pour assurer de façon optimale, le cas échéant :
 l'occupation d'un volume minimal
 la densification du produit

Composants du Conditionnement                           
Le conditionnement peut se faire en plusieurs couches : 
le conditionnement primaire contient le produit, 
le conditionnement secondaire protège le primaire. 
le conditionnement d'expédition sert au transport et au stockage.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Packaging
 Emballage

Liens externes

Bibliographie 

Marketing
Politique de distribution
Conditionnement